Жерев — река на Украине, в Житомирской области
 Жерев (приток Тетерева)
 Жерев (село)